Umzug steht für:
 ein festlicher Umzug einer Gruppe von Menschen:
 Festzug
 im speziellen Karnevalsumzug
 feierliches religiöses Ritual, siehe Prozession
 Residenzielle Mobilität durch Wechsel des Hauptwohnsitzes, siehe Umzug (Wohnsitzwechsel)
 Wechsel des Unternehmenssitzes, siehe Sitz (juristische Person)

Siehe auch: